Оога́мия (от  — яйцо и  — брак) — вид полового процесса, при котором сливаются резко отличающиеся друг от друга половые клетки — крупная неподвижная яйцеклетка с мелкой, обычно подвижной, мужской половой клеткой (сперматозоидом или спермием).

Оогамия может осуществляться внутри женского организма или вне его (обычно в водной среде). Термин «оогамия» обычно применяют по отношению к растениям и простейшим, хотя и у всех многоклеточных животных половой процесс протекает в форме оогамии.

Литература 
 Биологический энциклопедический словарь / глав. ред. М. С. Гиляров. — М.: Советская энциклопедия. — С. 426.

Эмбриология
Половое размножение
Половой процесс